En Pologne, Janopol peut faire référence à :

 Janopol, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Janopol, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Janopol, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.